Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года состоялся в итальянском городе Милан с 19 по 25 марта. Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Состав участников 
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 2002 года.

По итогам чемпионата 2017 года каждая страна вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар). Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Представительство по странам 
Более одного участника могли представить следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Фигуристы, пропустившие чемпионат 
За полтора месяца до старта о своём уходе из спорта заявил ведущий канадский одиночник олимпийский чемпион в командных соревнованиях Патрик Чан, его заменил Нам Нгуен, следующими были его товарищи по команде в парном катании олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд их должны были заменить Любовь Илюшечкина с Диланом Московичем, однако и они отказались от старта из-за того, что партнёр принял решение завершить спортивную карьеру и были заявлены Камиль Рюэ и Эндрю Вулф. Также во время Олимпийских игр (20 февраля) канадские двукратные олимпийские чемпионы в танцах и также олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Тесса Вертью и Скотт Моир заявили, что не поедут на мировой чемпионат, их заменили Кэролайн Сусис и Шейн Фирус; такое же мнение высказал в тот же день испанский одиночник двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, который решил сократить количество соревнований.

В конце Олимпийских игр российские парники олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Ксения Столбова и Фёдор Климов заявили, что из-за травмы партнёрши они не примут участия в текущем чемпионате мира; их заменят Кристина Астахова / Алексей Рогонов. Сразу после окончанию игр российские танцоры олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заявили, что они пропустят мировой чемпионат, из-за того, что партнёрша планирует закончит выступления как спортсменка; их заменят Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро.

Также в конце февраля заявили о снятии с турнира из-за травмы партнёрши и британские танцоры Пенни Кумс и Николас Бакленд; их заменят Лайла Фир с Льюисом Гибсоном. За полмесяца до начала соревнований снялись, из-за того, что решили сделать годовую паузу, ведущие американские танцоры Майя Шибутани с братом Алексом Шибутани; их заменили Кейтлин Гавайек с Жан-Люком Бейкером и одиночник Адам Риппон его должен был заменить Джейсон Браун, однако он также принял решение не выступать его должен был заменить Росс Майнер, но и он не выступал, и в итоге на мировое соревнование отправился Макс Аарон.

За три недели до начала соревнований из-за травмы снялся двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира у мужчин японец Юдзуру Ханю, его должен был заменить Такахито Мура, однако и он не смог принять участие в старте и его заменил Кадзуки Томоно; тогда же заявила о снятии филиппинская одиночница Элиссон Кристл Пертичето.

За полмесяца до начала соревнований о своём неучастии заявили действующие чемпионы мира китайские парники Суй Вэньцзин и Хань Цун. 13 марта было объявлено, что не примет участия в чемпионате украинская одиночница Анна Хныченкова и действующая чемпионка мира в женском катании россиянка Евгения Медведева не сможет принять участие на турнире из-за травмы стопы, её заменила Станислава Константинова.

Менее чем за неделю до старта снялись: ведущий казахский одиночник Денис Тен, его заменил Абзал Ракимгалиев, азербайджанская спортивная пара София Карагодина с Семёном Степановым и американские: спортивная пара (на тот момент, действующие чемпионы четырёх континентов) Тара Кейн и Дэниэл О’Ши, которых заменили Дианна Стеллато с Натаном Бартоломеем; также одиночница Карен Чен, которую должна была заменить Эшли Вагнер, но она не смогла принять участие в соревнованиях и в последний момент её место в сборной заняла Мэрайя Белл.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат мира по фигурному катанию 2018 на сайте ISU
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Март 2018 года
Международные соревнования по фигурному катанию в Италии
Международные спортивные соревнования в Милане